Реха:

 (573) Реха — астероид главного пояса, открытый в 1905 году.
 Реха, Карл Семёнович (1853-1946) — писатель, директор народных училищ Эстляндской губернии.
 Реха (имя) — турецкое имя.
 Реха (Грузия) — село в Грузии, в Цалкском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Реха (Индия) — деревня в Индии, в штате Гуджарат.
 Реха (местность) — местность на юге Иудеи.

Примечания